Halimi est un patronyme porté par des individus d’ascendance juive séfarade, il proviendrait d’un fort berbère, le ksar Ouled Abd-el Halim ou de l'arabe , adjectif signifiant « doux », « clément » ou « bienveillant ».

Patronyme 

 Alphonse Halimi (1932-2006), boxeur français ;
 André Halimi (1930-2013), journaliste, réalisateur et producteur de télévision français ;
 Gisèle Halimi (1927-2020), militante féministe française ;
  (1975-), ancien joueur macédonien de football ;
 Ilan Halimi, jeune Français enlevé, torturé et assassiné en 2006 parce que juif ;
 Patrice Halimi (né en 1966), médecin et acteur associatif français ;
 Riza Halimi (né en 1947), homme politique albanais en Serbie ;
 Sarah Halimi, femme médecin assassinée en 2017 parce que juive ;
 Serge Halimi (1955-), journaliste et écrivain français ;
 Sidi Fredj Halimi (1876-1957), grand rabbin de Constantine.

Référence 

Patronyme arabe
Patronyme tunisien
Patronyme séfarade
Homonymie de patronyme albanais